Schwaighofer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Schwaighofer (1855–1933), österreichischer Botaniker, Pädagoge und Schulleiter
 Barbara Schwaighofer (* 1969), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Carl Schwaighofer (1839–1905), österreichischer Musikinstrumentenbauer, Klavier- und Cembalobauer
 Cyriak Schwaighofer (* 1950), österreichischer Politiker (Grüne)
 Franz Schwaighofer (1826–1891), Südtiroler Färbermeister und Chronist in Brixen
 Hans Schwaighofer (1920–2000), deutscher Theaterregisseur, Bildhauer und Holzschnitzer
 Johann Baptist Schwaighofer (1818–1899), österreichischer Lehrer und Erfinder
 Julian Schwaighofer (1794–1867), deutscher Politiker, Abgeordneter des Bayerischen Landtages und Händler
 Josef Schwaighofer (* 1950), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Klaus Schwaighofer (* 1956), österreichischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Stefan Schwaighofer (1944–2012), österreichischer Bildhauer

Siehe auch:
 Schweighofer